Liquidator — испанский лейбл звукозаписи, ориентирующийся на выпуск классических Ямайских ритмов.

История лейбла 
История лейбла начинается в 1991 году, когда некоторыми членами группы Malarians был создан лейбл Colour Songs, к 1998 году окончательно переродившийся в лейбл Liquidator.

В 2002 году был запущен саб-лейбл Reggae Sideral для выпуска продукции Los Granadians.

Liquidator стал последним лейблом, с которым сотрудничал знаменитый Лорел Эйткен, он не дожил всего несколько дней до отправки его последней пластинки (Superstar) в печать.

Лейбл продюсирует и выпускает записи следующих исполнителей:
 Сольные исполнители:
 Dennis Alcapone
 Dave Barker
 Earl 16
 Alton Ellis
 Winston Francis
 Owen Gray
 Derrick Morgan
 Rico Rodriguez
 Max Romeo
 BB Seaton
 Mr. Symarip
 U Brown
 Группы:
 The Cabrians
 Granadians
 Jazzbo
 The Kinky Coocoo’s
 Red Soul Community

Дискография

Альбомы

EP

Синглы

Сборники

Примечания